Николай Васильевич Вдовиченко () — российский футболист, нападающий вологодского «Динамо».

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Краснознаменск». В дальнейшем обучался футболу в «Мастер-Сатурне». Выступал за дубль нижегородской «Волги» в первенстве России среди ЛФК (ЛФЛ). Затем много лет играл за ряд клубов ПФЛ. В сезоне 2011/12 играл за «Текстильщик». В ноябре 2011 года вместе со своими партнерами по команде Александром Лактионовым и Александром Самохваловым поучаствовал в заявочной кампании по выдвижению города Иваново на получение звания «Молодёжная столица Европы — 2014».

В 2018 году, после сезона в костромском «Спартаке», форвард перебрался в брянское «Динамо». В первое время нападающий не мог встроиться в игру бело-голубых: в его действиях было много брака и неверных решений. Но тренерский штаб клуба во главе Александром Горбачёвым продолжал верить в игрока. Во второй части сезона Вдовиченко отблагодарил наставников своей игрой, забив несколько важных мячей. В следующем сезоне футболист вместе с командой заработал право выйти в ФНЛ.

В сентябре 2020 года Вдовиченко вместе с соотечественниками Михаилом Кизеевым и Алексеем Нестратовым подписал контракт с аутсайдером молдавской Национальной дивизии «Кодру» (Лозова). Дебютировал в местной элите россиянин 20 сентября в поединке против клуба «Сфынтул Георге» (2:2). Большую часть времени на поле вынужденно проводил на позиции полузащитника.

В феврале 2021 года нападающий подписал контракт с эстонским клубом Премиум-Лиги «Нарва-Транс». Однако закрепиться в его основе россиянин не смог. Сыграв за команду всего пять игр нападающий в июне расторг с ней контракт.

В апреле 2022 года подписал годичный контракт с вологодским «Динамо».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Текстильщик» (Иваново)
 Бронзовый призёр Второго дивизиона (зона «Запад»): 2011/12

 «КАМАЗ» 
 Победитель ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2014/15
 Бронзовый призёр ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2013/14
 Итого : 1 трофей

 «Волга-Олимпиец» 
 Бронзовый призёр ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2015/16

  «Динамо» (Брянск)
 Победитель ПФЛ (зона «Центр»): 2019/20
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Горняк» Учалы
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Кодру» Лозова
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Динамо» Вологда